

Nom commun 
 Quine, en informatique, un programme qui imprime son propre code source
 Quine, un jeu de hasard connu aussi sous le nom de loto, rifle ou bingo. Quine désigne le fait d'avoir une ligne dans ce même jeu.
 Dans les jeux de tables, autre nom en français du double 5 obtenu lors d'un lancer des deux dés.
 Canne du maître d'œuvre médiéval, définissant cinq mesures de longueur : la Paume, le Palme, l’Empan, le Pied et la Coudée qui formeraient une suite de Fibonacci et préfigureraient le modulor inventée par Le Corbusier.

Personnes 
 Willard Van Orman Quine (1908-2000), un philosophe et logicien américain du  et l'un des représentants de la philosophie analytique.
 Robert Quine (1942-2004), un guitariste de la fin du , neveu du philosophe.

Références